Söderort (significando Sul da cidade) é uma das três zonas administrativas municipais () que constituem a comuna de Estocolmo, situando-se na parte sul da cidade. As outras duas são Innerstaden e Västerort.

Söderort possui cerca de 331 000 habitantes, um pouco mais que a comuna de Malmö.

Söderort foi incorporada na cidade de Estocolmo em 1913. Em 1930, passou a incluir parte da área pertencente à comuna de Nacka e em 1963 uma parte pertencente à comuna de Huddinge.

Söderort encontra-se divida nas seguintes áreas administrativas municipais ():

 Skärholmen
 Hägersten-Liljeholmen
 Älvsjö
 Enskede-Årsta-Vantör
 Farsta
 Skarpnäck

Freguesias administrativas 

Söderort é constituída por 52 freguesias administrativas ():

Geografia de Estocolmo